Усть-Ма́я — посёлок городского типа в Республике Саха (Якутия) России. Административный центр Усть-Майского улуса (района).

География 
Расположен на левом берегу реки Алдан, напротив впадения в неё реки Маи. Расстояние до Якутска: наземным путём — 382 км, воздушным — 310 км, водным — 1035 км.

 Климат 
Климат в посёлке резко континентальный.

История 
Усть-Майская пристань была основана русскими казаками в середине 17 века.

В начале 18 века здесь были построены судоверфь-плотбище, хлебозапасный магазин, постоянно проживали казаки и морские служители.

Со 2-й половины 17 века через Усть-Майскую пристань проходил Якутско-Охотский тракт, а с 1845 — Якутско-Аянский тракт.

В 1882 году Усть-Майская стала центром Майского ведомства, в состав которого входила территория современного Усть-Майского района.

В 1886 году в Усть-Майской при церкви была открыта церковно-приходская школа, с 1915 года начала работу земская школа.

В 1922 году с образованием ЯАССР обширная часть Майского ведомства была подчинена Дальневосточному краю, а 20 мая 1931 года посёлок стал центром Усть-Майский района, охватывавшего основную часть Майского ведомства.

В 1957 году посёлок Усть-Мая отнесён к категории рабочих посёлков.

Население

Инфраструктура 
 Экономика

В посёлке расположены технический участок Ленского бассейнового управления пути и центральная усадьба совхоза «Усть-Майский».

Основные производства — мясо-молочное скотоводство, земледелие (картофелеводство, зерновые культуры), пушной промысел.
 Социальные объекты
Имеются Центр традиционной культуры, средняя общеобразовательная и музыкальная школы, учреждения здравоохранения, торговли и бытового обслуживания.

 СМИ 

Радиостанции:
 66,50 — план (100 Вт, 40 м)
 70,04 — Маяк (100 Вт)
 102,0 — Радио Саха [ГУ НВК Саха] (250 Вт, 10 м)
 102,7 — план СТВ Радио [ООО СТВ-Радио] (100 Вт, 30 м) лиц 11128

Телевидение:
 Система / ТНТ (30 Вт)
 27 — план цифра DVB-T (1мп) (50 Вт)
 29 — план цифра DVB-T (2мп) (50 Вт)

Транспорт  
Райцентр доступен автомобильным, воздушным и речным транспортом.

Примечания

Ссылки 
 
 https://web.archive.org/web/20071014060542/http://www.sitc.ru/monitoring/ust-maisky/ust-maya.shtml
пгт  

 

Населённые пункты на реке Алдан
Населённые пункты Усть-Майского улуса
Посёлки городского типа Якутии
Центры улусов Якутии